A Base de Submarinos da Ilha da Madeira - BSIM é uma base de submarinos da Marinha do Brasil, localizada em Itaguaí, no Brasil.

História 
A BSIM foi idealizada pelo Ministério da Defesa no início da década de 2010 para receber e dar continuidade à construção dos novos submarinos da Marinha pela empresa brasileira Itaguaí Construções Navais (ICN); a base também foi projectada para servir como sede da empresa.

A base foi inaugurada em 2020. O primeiro submarino brasileiro da classe Riachuelo, o Riachuelo (S-40), foi lançado no dia 14 de dezembro de 2018, e o Humaitá (S-41) foi lançado no dia 11 de dezembro de 2020. A construção dos submarinos Tonelero (S42) e Angostura (S43) teve início em 2017 e 2018, respectivamente. Desde 2018 a base abriga a construção da frota de submarinos nucleares brasileira, a começar pelo Álvaro Alberto.

A 12 de julho de 2021 a Marinha transferiu o Comando da Força de Submarinos do Brasil (ComForS) para a base.

Arsenais
Estaleiros do Brasil
Empresas do Rio de Janeiro (estado)
Construções do Rio de Janeiro (estado)
Forças armadas do Brasil
Indústrias do Brasil
Empresas de defesa e segurança do Brasil
Marinha do Brasil
Bases da Marinha do Brasil